Tranøy est une municipalité du comté de Troms, dans le nord de la Norvège.

Localités 
 Å () ;
 Brygghaug () ;
 Kampevoll () ;
 Rødsand () ;
 Rubbestad () ;
 Skatvik () ;
 Skrollsvika () ;
 Solli () ;
 Stonglandseidet ().
 Svanelvmoen () ;
 Vangsvik () ;
 Vesterfjell ().

Commune dans le comté de Troms